— японская певица из Токио, наиболее известная по исполнению , открывающей песни из аниме-сериала «Евангелион». Также она исполняет одну из закрывающих тем, «эйсид-босса» версию «Fly Me to the Moon» и , закрывающую тему Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth. Она также исполняла «Metamorphose», открывающую тему в 20-летнем сериале студии Gainax,This Ugly Yet Beautiful World, финальную тему  аниме  и открывающую тему «Aoki Flamme» для 

Также Ёко Такахаси является сводной сестрой Арими Мацуно.

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы

Альбомы компиляций

Синглы

Макси-синглы

Сплит-синглы

Как YAWMIN 

 Пояснения
 

 — = Н/Д

Другие песни

Сольные работы

Как YAUMIN

Гостевые появления

Ссылки 
 Официальный сайт Ёко Такахаси
 Ёко Такахаси в базе Anison

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1966 году